A mandzsúriai jelölt (1962), John Frankenheimer filmje. Frank Sinatra, Laurence Harvey és Angela Lansbury főszereplésével
A mandzsúriai jelölt (2004), Jonathan Demme filmje. Meryl Streep, Liev Schreiber és Denzel Washington főszereplésével